

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Borne – osada w województwie pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Chojnice 
 Borne – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gminie Drawsko Pomorskie
 Borne – osada wsi Dolsk w woj. zachodniopomorskim, w pow. myśliborskim, w gminie Dębno

Miejscowości poza granicami Polski

Francja 
 Borne – miasto w regionie Owernia
 Borne – miasto w regionie Rodan-Alpy

Holandia 
 Borne – gmina w Holandii, w prowincji Overijssel

Niemcy 
 Borne – dzielnica Bad Belzig
 Borne – dzielnica Uelzen
 Borne – gmina w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Salzland

Osoby 
 Kurt von dem Borne – niemiecki oficer

Zobacz też 
 Borne Sulinowo
 Stare Borne